U Abhaziji (Gruziji):
 Kodori (rijeka)
 Klanac Kodori
 Kriza u klancu Kodori 2001.
 Bitka u klancu Kodori, 2008.
 Kodori (selo)